Дабрагез (, транскрибируют также как Доброгаст, Доброгост) — антский военачальник на службе византийской армии (550—е годы).

Исторические данные 
Единственным источником, содержащим информацию о Дабрагезе является «История» Агафия Миринейского. Под 554 годом, при описании военных действий между Византией и персами, Дабрагез упоминается вместе с Усигардом. Они возглавили византийские войска в количестве не более 600 всадников. Эти войска были посланы против персов. Когда персидский отряд двинулся на Оногурис, всадники во главе с Дабрагезом и Усигардом обратили их в бегство.

В 555 году Дабрагез, названный таксиархом по роду своей деятельности и антом по происхождению, вместе с гунном  снарядили десять лёгких судов для защиты византийских кораблей на реке Фазис. На этих судах они производили наблюдение и охрану по верхнему течению реки. Во время службы им удалось захватить два вражеских корабля. Ранее эти корабли принадлежали византийцам, но были захвачены персами. Из-за ночной бури канаты кораблей, привязанные к берегу, были растянуты, а потом лопнули. Вместе со спящими персами корабли отправились по течению реки в руки людей Дабрагеза.

Этимология имени 
Чешский историк-славист Любор Нидерле читал его имя как Доброгост, немецкий языковед Макс Фасмер как Доброезд.

Семья 
У Агафия под 556 годом упоминается сын Дабрагеза — Леонтий. Леонтий был в составе ста отборных византийских воинов, которые должны были осуществить разведку местности для нападения на врага. Когда разведывательный отряд подошёл ближе к вражескому стану, Леонтий поскользнулся и покатился вниз, сломав при этом свой щит. Грохот разбудил стражу, но ничего не поняв, они заснули. Византийские воины напали на них и убили.

На основании того, что сын Дабрагеза носил христианское имя, предполагается, что или Дабрагез и его сын Леонтий были крещёнными в христианскую веру, или крещён был только один Леонтий.

Примечания

Литература 
 Брайчевский М. Ю. К истории расселения славян на византийских землях // Византийский временник. — 1961. — Т. 19. — С. 120—137.
 Бубенок О. Б. Анти: слов’яни чи іранці? // Східний світ. — 2005. — Вип. 2. — С. 9—33.
 Дуйчев И. Балканският югоизток през първата половина на VI век // Дуйчев И. Българско средновековие. — София: Наука и изкуство, 1972. — С. 11—69.
 Левинская И. А., Тохтасьев С. Р. Агафий Миринейский // Свод древнейших письменных известий о славянах. — М.: Восточная литература, 1994. — Т. I. — С. 292—310.
 Скиба А. В. Слов’яно-булгарські військові походи в першій половині — середині VI ст. // Магістеріум. — 2009. — Вип. 36. — С. 59—60.
 Dujčev I. Dabragezas // Lexikon des Mittelalters. — Mūnchen, 1984. — Bd. 3. — P. 408—409.
 Kapessowa H. Dabragezas // Słownik starożytności słowiańskich. — Wrocław-Warszawa-Kraków: PAN, 1961. — T. I. — S. 309.
 Strumin`skyj B. Were the Antes Eastern Slavs? // Harvard Ukrainian Studies. — 1979/1980. — Vol. III/IV. Part 2. — P. 786—796.

Персоналии по алфавиту
Военачальники Византии
Анты